Le terme empattement est employé dans plusieurs domaines :

 en typographie, l'empattement est un mode de terminaison du caractère ;
 en mécanique, l'empattement d'un véhicule est la distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière.